Фронтово́е (до 1945 года Кой-Аса́н; , ) — село в Ленинском районе Республики Крым, в составе Семисотского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Семисотского сельсовета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 

 1892 год — 215 чел.
 1902 год — 397 чел.
 1915 год — 344/72 чел.
 1926 год — 397 чел.
 1939 год — 420 чел.

 1989 год — 219 чел.
 2001 год — 208 чел.
 2009 год — 196 чел.
 2014 год — 174 чел.

Современное состояние 
На 2017 год во Фронтовом числится 1 улица — Мира; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 126,9 гектара на которой, в 79 дворах, проживало 196 человек.

География 
Фронтовое расположено на Ак-Монайском перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма, в маловодной Курпеченской балке, у берега сооруженного в балке Фронтового водохранилища, высота центра села над уровнем моря 22 м.
В селе находится Остановочный пункт 8 км (на линии Владиславовка — Керчь). Расстояние до берегов Азовского (на севере) и Чёрного (на юге) морей примерно по 7 км, до райцентра Ленино — примерно 32 километра (по шоссе). Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  Семисотка — Фронтовое (по украинской классификации — ).

История 
Впервые в доступных источниках селение встречается в «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год», согласно которой в деревне Коясан (русский) Владиславской волости Феодосийского уезда, входившей в Арма-Элинское сельское общество, числилось 215 жителей в 28 домохозяйствах, а в не входившем в сельское общество Коясане жителей и домохозяйств не числилось.

После земской реформы 1890-х годов деревня осталась в составе преобразованной Владиславской волости.
По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год» в деревне Коясан числилось 249 жителей в 30 домохозяйствах. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в деревне Кой-Асан русский Владиславской волости Феодосийского уезда числился 51 двор с русским населением в количестве 344 человек приписных жителей и 72 — «посторонних».

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и село вошло в состав вновь созданного Владиславовского района Феодосийского уезда, а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа ликвидировались и Владиславовский район стал самостоятельной административной единицей. Декретом ВЦИК от 04 сентября 1924 года «Об упразднении некоторых районов Автономной Крымской С. С. Р.» в октябре 1924 года район был преобразован в Феодосийский и село включили в его состав. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Кой-Асан (русский) Арма-Элинского сельсовета Феодосийского района имелось 93 двора, из них 80 крестьянских, население составляло 397 человек (191 мужчина и 397 женщин). В национальном отношении учтено 390 русских и 7 украинцев, действовала русская школа. Постановлением ВЦИК «О реорганизации сети районов Крымской АССР» от 30 октября 1930 года из Феодосийского района был выделен (воссоздан) Старо-Крымский район (по другим сведениям 15 сентября 1931 года) и село включили в его состав, а, с образованием в 1935 году Кировского — в состав нового района. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 420 человек. Видимо, в ходе той же реорганизации, был образован Кой-Асанский сельсовет, поскольку на 1940 год он уже существовал.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Кой-Асан был переименован во Фронтовое и Кой-Асанский сельсовет — во Фронтовской. С 25 июня 1946 года Фронтовое в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Время присоединения Фронтовое к Ленинскому району неизвестно — на карте Крымской области 1956 года село ещё в составе Кировского, а на 15 июня 1960 года Фронтовской сельсовет уже в составе Ленинского района. Видимо, к 1962 году был ликвидирован сельсовет, поскольку в указе Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года он уже не упоминается. По данным переписи 1989 года в селе проживало 219 человек. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Археология 
Л. Г. Мацкевой считал, что мезолитические стоянки Каменная Могила (Запорожская область) и Фронтовое I расположены в близких физико-географических условиях, имеют сходный кремнёвый инвентарь, а наличие домашнего быка в слое III Фронтового I и в нижних слоях Каменной Могилы подкрепляет гипотезу о доместикации быка в конце мезолита.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Карта Ленинского района Крыма

Населённые пункты Ленинского района Крыма